Ritschen bezeichnet:
 eine mittelalterliche Burganlage und Siedlung in Schlesien, auch Recen genannt, bei Bystrzyca, Landgemeinde Oława, Polen; siehe Burg Ryczyn
 eine Gemeinde im Okres Nitra, Slowakei; siehe Rišňovce
 einen Ortsteil der Gemeinde Malečov, Okres Ústí nad Labem, Tschechien, siehe  Rýdeč

Siehe auch:
Ritsch
 Ritscher